Die Familie Salcher waren österreichische Industrielle, die zwischen 1858 und 1923 die Harlander Coats in St. Pölten gründeten und leiteten. Heute erinnert neben den vielen Gebäuden, die unter ihrer Führung errichtet worden sind, die Salcherstraße in Harland an ihr Wirken.

Mathias Salcher senior 
Mathias Salcher, geboren am 14. Juli 1803 als Bauernsohn in Maria Luggau im Lesachtal, erlernte in Passau das Handwerk des Webers und zog 1828 nach Wien, wo er eine Firma gründete, die Bänder und Borten erzeugte. Ab 1840 erzeugte er zusätzlich Seidenknöpfe und beschäftigte 20 Arbeiter. 1859 ließ er in Harland die erste Eisengarnfabrik Österreichs errichten, seine Söhne wurden Gesellschafter. Er verstarb am 14. November 1879 in Harland.

Josef Salcher senior 
Josef Salcher wurde am 20. März 1830 als zweiter Sohn Mathias Salchers in Wien geboren und erlernte die Weberei im väterlichen Betrieb. Er übernahm 1859 die Leitung des Werks in Harland. Josef Salcher galt als Wohltäter, er gründete unter anderem die Schule in Stattersdorf. Er verstarb am 15. November 1889.

Josef Salcher junior 
Josef Salcher wurde als erster Sohn Josef Salcher seniors am 31. Dezember 1861 in Brunn bei Pyhra geboren. Er übernahm die kaufmännische Leitung der Betriebe in Harland nach dem Tod seines Vaters. Unter seiner Führung wurde die Georgsspinnerei in Ochsenburg gebaut und die Firma in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Er verstarb am 7. April 1920.

Carl Salcher 
Carl Salcher wurde 1863 als der zweite Sohn Josef Salcher seniors geboren. Er übernahm nach dem Tod eines Vaters die technische Leitung des Betriebes. Auf seine Initiative hin wurde die St. Pöltner Straßenbahn gegründet, außerdem war er Bürgermeister von Pyhra. Er hatte mit seiner Frau Laura eine Tochter namens Hedwig, die als letzte der Familie Salcher in Harland lebte. Er verstarb am 21. Dezember 1906.

Ferdinand Salcher 
Ferdinand Salcher der dritte Sohn Mathias Salchers gründete in Wagstadt (Österreichisch-Schlesien) einen Zweigbetrieb der „Mathias Salcher & Söhne AG“ (MASSAG) zur Herstellung von Knöpfen. Er verstarb am 18. August 1889 in Wagstadt.

Robert Salcher 
Ferdinand Salcher übernahm zusammen mit seinen Brüdern von seinem Vater Ferdinand Salcher den Zweigbetrieb der „Mathias Salcher & Söhne AG“ (MASSAG) in Wagstadt. Er verstarb 1935 in Wagstadt.

Stammtafel der Familie Salcher 
Stammtafel der Familie Salcher

Literatur

Einzelnachweise 

Person (St. Pölten)
Österreichische Unternehmerfamilie